Hüseynbəyli – centro abitato del distretto di Bərdə, in Azerbaigian
 Hüseynbəyli – centro abitato del distretto di Füzuli, in Azerbaigian
 Hüseynbəyli – centro abitato del distretto di Qazax, in Azerbaigian